Vlad Țepeș a fost un voievod al Țării Românești. Numele se mai poate referi și la:
 Vlad Țepeș, film;
 Vlad Țepeș, localitatea de reședință a comunei cu același nume din județul Călărași, România;
 Vlad Țepeș, localitate în județul Giurgiu, România.